MOZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moorea (Polinesia Francese)
 Luca Moz (1962) – ex calciatore italiano